Länsikari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Länsikari, Simo, Lappland, 
 Länsikari, del av Ulkokrunni, Ijo, Lappland, 
 Länsikari, Nystad, Egentliga Finland, 
 Länsikari, Gustavs, Egentliga Finland, 
 Länsikari, Nagu, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar